Avernes ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Avernes, Gemeinde im Département Val-d'Oise

mit Namenszusatz:
Avernes-Saint-Gourgon, Gemeinde im Département Orne
Avernes-sous-Exmes, Gemeinde im Département Orne